Европско првенство у одбојци 1989. је било 16. по реду Европско првенство које се од 2. септембра до 10. септембра одржавало у Западној Немачкој. Титулу је освојила репрезентација Совјетског Савеза.

Групе

Први круг

Група А - Хамбург

Група Б – Карлсруе

Финални круг

9.–12. место 
 Место одигравања: Зинделфинген

9.–12. место

5.–8. место 
 Место одигравања: Штутгарт

5.–8. место

1.–4. место 
 Место одигравања: Штутгарт

1.–4. место

Коначан пласман

Спољашње везе 
 Резултати 

Европска првенства у одбојци за жене
Одбојка у 1989.